Психоте́хника (от  — душа, и  от  — искусство, мастерство, умение) — отрасль психологии, получившая широкое распространение в 1910—1930-х гг. и изучавшая приложение психологии к решению практических вопросов, в основном связанных с психологией труда, профориентацией и профотбором. В настоящее время содержание психотехники, её проблемы и методы вошли в сферу прикладной психологии: психологии труда, организационной психологии, инженерной психологии.

История 
Термин «психотехника» предложил в 1903 году немецкий психолог В. Штерн, а в 1908 году немецкий психолог Г. Мюнстерберг сделал попытку оформить психотехнику как науку, определив её содержание и методы. В задачи психотехники включалось решение таких вопросов, как профессиональный отбор и профессиональная консультация, профессиональное обучение, рационализация труда, борьба с профессиональным утомлением и несчастными случаями, создание психологически обоснованных конструкций машин и инструментов, психическая гигиена, психология воздействия (в частности, средствами плаката, рекламы, кино и т. п.), психотерапия, психология искусства. Интенсивное развитие психотехники приходится на время Первой мировой войны 1914—1918 гг., когда первоочередными стали вопросы профессионального отбора для нужд армии и военного производства. В связи с этим широкое применение в психотехнике имеет метод тестов. Теоретической основой психотехники стала дифференциальная психология.

Расцвет психотехники пришелся на конец 1920-х гг. Издавались специальные журналы: в СССР — «Психотехника и психофизиология труда» (1928—1932, с 1932 — «Советская психотехника»), в Германии — «Psychotechnische Zeitschrift» (с 1925 г.) и др. В 1927 году в СССР было создано Всероссийское (впоследствии — Всесоюзное) психотехническое общество. Среди крупнейших исследовательских центров: Харьковский институт труда и др.

После постановления ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» психотехника (как и другие психологические дисциплины, где активно применялся запрещенный постановлением метод тестов, например, педология или дефектология) вынужденно отказывается от официального применения тестирования. В ходе сталинской чистки и политических процессов середины 1930х г. бывший член партии эсеров, организатор и председатель Всесоюзного общества психотехники и прикладной психофизиологии И. Шпильрейн был осужден по политической статье и расстрелян. Эти два обстоятельства нанесли существенное ограничение дальнейшему распространению психотехники и развитию психотехнических исследований в стране как самостоятельной научной дисциплины. С конца 1930х годов психотехника продолжает свое существование в СССР под широким дисциплинарным названием и в рамках психологии.

Из-за сворачивания психотехники как самостоятельного дисциплинарного проекта в странах, где она была наиболее развита — СССР и Германии — само понятие «психотехника» теряет прежнее значение. В дальнейшем термин «психотехника» получает все меньшее распространение в литературе. В настоящее время содержание психотехники, её проблемы и методы входят в сферу прикладной психологии.

Другие значения 
 В настоящее время в психологии под «психотехникой», как правило, понимают конкретный комплекс психологических приёмов воздействия.
 В зарубежном театральном искусстве «психотехникой» нередко называют методику К. С. Станиславского и систему Н. В. Демидова по психотехнике актёра, нашедших отражение в книге «Работа актёра над собой».
 Историк религий М. Элиаде ввел термин «психотехника» в религиоведение в качестве эквивалента слову «йога».

См. также 
 Психология труда
 Советская психология в 1920-1930 годах
 Психодиагностика

Примечания

Литература 
 Мюнстерберг Г. Основы психотехники, пер. с нем., 2 изд., ч. 1-2, М., 1924—1925;
 Баумгартен Ф. Психотехника, 2 изд., М., 1926;
 Геллерштейн С. Г., Психотехника, М., 1926;
 Левитов Н. Д. Психотехника и профессиональная пригодность. — , 1926.
 Руководство по психотехническому профессиональному подбору, под ред. И. Н. Шпильрейна, М. — Л., 1929;
 Giese F., Theorie der Psychotechnik, Braunschweig, 1925;
 Психотехника // Большая советская энциклопедия;

Ссылки 
 1936: конец советской психотехники
 Курек Н. Разрушение психотехники / Новый Мир. М., 1999
 В. В. Умрихин «Начало конца» поведенческой психологии в СССР

Устаревшие разделы психологии
Дифференциальная психология